Spectateur, personne qui assiste à un évènement, en particulier un spectacle vivant.
 Spectateur, un des noms du tyrannœil
 Le Spectateur (1909-1914), revue critique et philosophique française, fondée et dirigée par René Martin-Guelliot.

Voir aussi 
 Rôle du spectateur dans l'art

Références